Okręty US Navy o nazwie USS "Reuben James", pochodzącej od Reubena Jamesa:
Pierwszy "Reuben James" (DD-245) był niszczycielem typu Clemson, pierwszym amerykańskim okrętem zatopionym przez akcję wroga w czasie II wojny światowej.
Drugi "Reuben James" (DE-153) był niszczycielem eskortowym typu Buckley, który eskortował konwoje w czasie II wojny światowej.
Trzeci "Reuben James" (FFG-57) jest fregatą rakietową typu Oliver Hazard Perry.
Reuben James